

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 63, w tym 44 podstawowe
 Stanisławów – część miasta Kielce

Inne 
 Stanisławów – jurydyka Warszawy
 Stanisławów, Iwano-Frankowsk – miasto na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankowskim
 Stanisławów – nieistniejąca wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Nieporęt
 Stanisławów – gmina w latach 1870–1954
 Stanisławów – część miasta Grodno na Białorusi
 Stanisławów – gromada w powiecie biłgorajskim
 Stanisławów – gromada w powiecie kłobuckim
 Stanisławów – gromada w powiecie mińskim

Zobacz też 
 Stanisławów Duży, Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi, Stanisławów-Młyn
 Stanisławowo